Разу́ра () — коммуна в Италии, в провинции Сондрио области Ломбардия.

Население составляет 306 человек (2008 г.), плотность населения составляет 61 чел./км². Занимает площадь 5 км². Почтовый индекс — 23010. Телефонный код — 0342.

Покровителем населённого пункта считается святой апостол Иаков Зеведеев, празднование 25 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.rasura.com/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики